Борис Владимирович Залесский () — советский учёный-геолог, петрограф, петрофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Биография 
Родился 26 июля 1887 года в городе Казане.

В 1914 году окончил Политехнический институт в Петрограде, металлургический факультет.

В 1915—1936 годах работал в Петроградском Политехническом институте, лаборатория минералогии и петрографии, сотрудник и стипендиат для подготовки к профессорскому званию, ассистент (1920), доцент.

С 1925 года работал в Петрографическом институте АН СССР (Ленинград), руководил работой лаборатории физико-механического изучения строительного камня и методик физико-механических испытаний.

В 1937 году институт влился в Институт геологических наук АН СССР (с 1956 года выделился в ИГЕМ АН СССР) в Москве.

Был заведующим лабораторией изучавшей механические свойства горных пород.

Область научных интересов — физико-механические свойства горных пород и петрофизика.

Скончался 7 июля 1966 года.

Семья 
Был женат на пианистке Марии Константиновне Юшковой, учившейся в Санкт-Петербургской консерватории.

Награды и премии 
 Орден Ленина

Примечания

Ссылки 
 Библиография 
 Б. В. Залесский на сайте ИГЕМ РАН.

Геологи СССР
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)